Echinostomida är en ordning av plattmaskar. Echinostomida ingår i klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Echinostomida 162 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Echinostomida